Ketov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Кетов :
 Ievgueni Ketov (1986-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe